Königliches Palais steht für:

 Königliches Palais (Leipzig), Gebäude der Universität Leipzig, Sachsen
 Königliches Palais, Bezeichnung für das Kronprinzenpalais (Berlin)
 Königliches Palais zu Grodno, Schloss in Hrodna, Belarus, siehe Neues Schloss (Grodno)
 Königliches Palais von Antwerpen, Stadtpalais in Antwerpen, Belgien, siehe Paleis op de Meir #Königliches Palais von Antwerpen